Кокан:

 Кокан, Тьерри (род. 1961) — французский математик.
 Кокан Сирэн (1278—1346) — японский патриарх традиции Риндзай—дзэн, поэт, историограф.
 Кокан — самоуправляемая зона в штате Шан (национальный округ) Мьянмы.
 Кокан — народность.